Па́аво Ку́османен (; ) — финский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Четырёхкратный , четырёхкратный .

Играет в основном на позициях третьего.

Начал заниматься кёрлингом в 1989.

Достижения 
 : золото (2010, 2015, 2018, 2020), серебро (2003, 2008, 2013, 2014, 2017, 2019), бронза (2005, 2006).
 : золото (2008, 2009, 2011, 2017), серебро (2014, 2019, 2020), бронза (2018).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Финляндии